Der Dreiband-Weltcup 2011/5 war das fünfte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 25. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 4. bis zum 10. Dezember 2011 im ägyptischen Urlaubsort Hurghada am roten Meer statt. Es war das neunte Weltcup-Turnier in Ägypten.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Hurghada war ein Turnier der Überraschungen. Bereits im Viertelfinale waren die ersten sechs der aktuellen Weltrangliste ausgeschieden. Diese Chance nutzten am besten die beiden Finalgegner Adnan Yüksel und Jérémy Bury die beide noch kein Weltcup-Turnier gewonnen hatten. Bury galt auch als leichter Favorit und ging mit 2:1 Sätzen in Führung. Dann zeigte aber Yüksel seine kämpferischen Qualitäten und gewann Satz vier mit 15:7 und Satz fünf mit 15:4. Er war damit der dritte Türke der ein Weltcup-Turnier gewinnen konnte.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Hurghada wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Da Luis Aveiga aus Equador nicht am Turnier teilnahm bekam der beste Gruppenzweite Christian Rudolph als Lucky Loser einen Platz im Hauptfeld.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez 
  Filipos Kasidokostas 
  Eddy Merckx
  Jérémy Bury
  Kim Kyung-roul
  Martin Horn
  Marco Zanetti
  Choi Sung-won
  Cho Jae-ho

Wildcardspieler:
2× organisierender Verband des Ausrichterlandes:  Sameh Sidhom,  Riad Nady
1× CEB:  Tayfun Taşdemir
2× CPB:  Andres F. Naranjo,  Luis Aveiga
2× ACBC:  Lee Choong-bok,  Ryūji Umeda
1× UMB:  Eddy Leppens

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Gesamtsieger Weltcup 2011 

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2011/1
 Dreiband-Weltcup 2011/2
 Dreiband-Weltcup 2011/3
 Dreiband-Weltcup 2011/4

2011 5
Karambolageveranstaltung 2011
Billardturnier in Hurghada